En apiculture, une hausse est un magasin à miel.
 En armurerie, la hausse désigne la pièce métallique fixée à l'arrière du canon d'une arme à feu (organes de visée = hausse + guidon).
 La hausse désigne une partie de l'archet d'un instrument à cordes.